Лазаров — болгарське та македонське прізвище, утворене від імені Лазар.

Відомі носії:
 Іван Лазаров (1889—1952) — болгарський скульптор, педагог, професор (1919—1952), ректор болгарської Національної художньої академії;
 Лазар Лазаров (1864 — рік смерті невідомий) — болгарський військовик, генерал-лейтенант;
 Кирил Лазаров (1980) — македонський гандболіст;
 Никола Лазаров (1870—1942) — болгарський архітектор.

Болгарські прізвища
Македонські прізвища